Сокольская гимнастика — гимнастика, базирующаяся на упражнениях с предметами, упражнениях на снарядах, массовых упражнениях и пирамидах. Гимнастика впервые появилась в Австро-Венгрии, её основателем был профессор Пражского университета Мирослав Тырш (1832—1884). Тырш также является идеологом Сокольского движения, базировавшегося на идеях славянской независимости от Австро-Венгрии. Гимнастика обращала особое внимание на эстетику, красоту и свободу движений, на завершенность гимнастических комбинаций. В конце XIX века были разработаны правила соревнований и терминология гимнастических упражнений.

Сокольская гимнастика оказала огромное влияние на формирование спортивной и эстетической направленности в европейской гимнастике. В военных училищах России сокольская гимнастика пользовалась популярностью и получила широкое распространение в конце XIX — начале XX века.

Библиография 

 Подробный курс Сокольской гимнастики: Пособие для инструкторов: С тысячей двумястами сорока девятью рисунками и чертежами в приложении и до 4000 примеров практических и методических упражнений в тексте / Пер. с чешск. Н. В. Манохина, измененный и значительно дополненный помощником вятского губернского военного комиссара по всевобучу А. А. Чернышевым. Вятка. 1922 Издание Всевобуча Вятского Губернского Военного Комиссариата. 807, XXIII с.: табл. (планы уроков и схемы упражнений).
 

 Акинтиевский Ю. К. Сокольство, его идея, развитие и организация — Прага, 1912
 Беляев И. С. Двадцатилетие Русского Гимнастического Общества в Москве. — М., 1909
 Вагнер Я. В. Сокольство, его задачи и значение в связи с настоящим и будущим человека. — Чигирин, 1909
 Ваничек К. Сокольские обязанности. — Спб, 1913
 Коничек С. О. Сокольство. — М., 1911
 Крадман Д. А., А. А. Жемчужников. Чехия-Сокольство. ГЦИФК.Сборник материалов по учебным дисциплинам. 1932/33 уч.г. — М., 1934
 Любченко Д. Е. Народное образование и сокольские общества у чехов.- М., 1910
 Никитин Л. П. Сокольство и физическое воспитание — Пг., 1912
 Оченашек А. Краткий обзор истории гимнастики. Перевод с чешского и дополнение Лукеш А. — Тифлис, 1911
 Основы русского Сокольства. Обязательные лекции по истории, идеологии, организации. — Белград, 1935
 Преображенский Н. ХХХ. В память 30-летия Первого Русского Гимнастического общества «Сокол». М., 1913
 Полянский В. Н. Сборник трудов по русскому Сокольству. — Земун, 1937
 Пеликанова А. Идеология Сокольства. — Прага. ВИННИЧУК, 1924
 Сущность Сокольства. Посвящается нарождающемуся на Руси Сокольству. — Спб., 1912
 Францев В. Чешское Сокольство, его развитие и культурное значение. — Варшава, 1910

Видео 

 Сокольская гимнастика гвардейского полка в Красном Селе. Видеоматериал из РГАК. Учетный номер: 12753 Дата выпуска: 1914 Аннотация: Члены императорской фамилии наблюдают выполнение гимнастических упражнений солдатами гвардейских полков в Красном Селе.

Ссылки 
 Н. Качулина СОКОЛЬСКАЯ ГИМНАСТИКА

История Чехии
История Австро-Венгрии
Гимнастика
Сокольское движение